La casa del comte de Fonollar o palau Palmerola és un palau senyorial situat al carrer de Portaferrissa, núm. 7, de Barcelona, al costat del palau Moja. De principis del segle XIX, conserva de l'època un magnífic pati amb escala. L'allargada façana va ser refeta per Elies Rogent el 1857 amb criteris academicistes. És una obra protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
La casa del Comte de Fonollar conserva alguns elements d'un palau del  com ara el vestíbul -cobert amb volta de quatre punts- i l'escala -coberta amb voltes rampants que es recolzen sobre columnes d'ordre toscà. El 1857 l'edifici va patir una important reforma segons projecte d'Elies Rogent que consistí en la unificació de la façana i una intervenció en la sala noble amb la qual van quedar tapades les pintures murals de Pere Pau Montaña. Aquestes pintures es van recuperar l'any 2000. Es tracta de 10 plafons de grans dimensions que recreen l'expedició catalana a Orient en època medieval. Les pintures s'emmarquen en una escenografia arquitectònica noeclàssica a base de pilastres acanalades i altres ornamentacions classicistes.

Referències

Enllaços externs 

 

Palaus de Barcelona
Barri de Santa Anna
Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis neoclàssics de Barcelona